Пётр Коме́стор (, или Petrus Manducator, ; около  —  или ) — французский хронист, церковный историк и богослов, монах-августинец. Получил свои прозвища Comestor, то есть «Пожиратель», или Manducator, то есть «Едок», из-за своего неумеренного пристрастия к чтению.

Биография 
Родился около 1100 года в Труа в Шампани, где получил начальное образование при местном кафедральном соборе.

Перебравшись ещё в молодости в Париж, продолжил там его в , став учеником Петра Ломбардского. Не позже 1148 года получил от папы Евгения III должность декана соборного капитула, получив пребенду на содержание и занятия преподавательской деятельностью.

С 1164 по 1169 год преподавал в соборной школе риторику и схоластику, среди его учеников были Превостин Кремонский и кардинал Стивен Лэнгтон. Папский легат во Франции кардинал  рекомендовал его Александру III в качестве «трёх учёнейших людей Франции», добившись для него от понтифика разрешения в частном порядке взимать небольшую плату за предоставление лицензии на преподавание. Заняв в 1169 году должность соборного канцлера вместо некого Одона, передал преподавательскую работу Пьеру из Пуатье (ум. 1205).

Около 1171 года, одряхлев, удалился в аббатство Сен-Виктор близ Парижа, получив там место каноника, и вёл уединённую жизнь, занимаясь литературными трудами. В 1178 или 1179 году скончался в родной обители, где и был похоронен. Участие его в марте 1179 года в III Латеранском соборе не получило достаточных подтверждений, хотя и не опровергнуто.

Сочинения 
Главный труд Петра Коместора, «Схоластическая история» (), который он посвятил архиепископу Санса Гильому Белые Руки (1169—1176), закончен был не позже 1173 года и в основной своей части представляет собой комментированный пересказ Библии. Составляя комментарии к книгам Священного писания, пользовался трудами Иосифа Флавия и отцов церкви, опираясь, в частности, на опыт Гуго Сен-Викторского.

«Схоластическая история» стала одним из первых базовых университетских учебников XIII века и была новаторством в традиционном богословском образовании. В 1271 году она переложена была рифмованными стихами фламандским поэтом Якобом ван Марлантом, допустившим в своём переводе, названном «Рифмованной библией» (Rijmbijbel), немало пропусков и сокращений. В конце того же XIII столетия она была переведена на французский язык Жиаром де Муленом. 

Будучи была весьма популярной в Средние века, она сохранилась во многих рукописях, старейшими из которых считаются четыре манускрипта из собраний Национальной библиотеки Франции (Париж), Бодлеанской библиотеки Оксфордского университета, Национальной центральной библиотеки Флоренции и Свободной библиотеки Филадельфии (США). Впервые напечатанная в 1473 году в Утрехте, в том же году переизданная в Аугсбурге и Страсбурге, в 1477 году в Кёльне, а в 1486 году в Базеле, она переиздавалась затем неоднократно, а в 1545 году впервые переведена была на французский язык. 

Перу Петра Коместора принадлежит также около 150 проповедей (), сборник «Breviarum Sententiarum», комментарии к Евангелию () и две латинских поэмы религиозного содержания, «De Beata Virgine» и «De Sacramentis». В середине XIX столетия учёный аббат Жак Поль Минь подготовил научное их издание в 198 томе «Patrologia Latina».

Память 
 Является одним из персонажей «Рая» «Божественной комедии» Данте Алигьери:И Пётр Едок, и Пётр Испанский тут.
 В средневековой книжности фигурирует как «мастер историй» ().
 Сочинил собственную эпитафию, которая гласит:

Примечания

Библиография 
 Гене Бернар. История и историческая культура Средневекового Запада / Пер. с франц. Е. В. Баевской, Э. М. Береговской. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 496 с. — (Studia historica). — ISBN 5-94457-023-7.

 Fabricius Johannes Albertus. Comestor, Petrus // Bibliotheca Latina Mediae et infimae aetatis. — Tomus I. — Florentiae: Thomae Baracchi, 1858. — pp. 373—375.
 Joseph de Ghellinck. Peter Comestor // Catholic Encyclopedia. — Volume 11. — New York: Robert Appleton Company, 1913.
 Clark Mark J. Peter Comestor and Peter Lombard: Brothers in Deed // Traditio: Studies in Ancient and Medieval History, Thought, and Religion. — Volume 60. — Cambridge University Press, 2005. — pp. 85—142.
 Luscombe D. Peter Comestor // The Bible in the Medieval World. Essays in Honour of Beryl Smalley. Edited by Katherine J. Walsh and Diana S. Wood. — Oxford; New York: Basil Blackwell, 1985. — pp. 109—129. — (Studies in Church History. Subsidia, 4). — ISBN 0-631-14275-4.
 Sherwood-Smith Maria. Peter Comestor // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Historia Scholastica на Wikisource

Персонажи «Божественной комедии»
Историки церкви
Хронисты XII века
Хронисты Франции
Католические богословы
Латинские писатели Средневековья
Августинцы